Сфар () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1971) — французский художник и писатель.
 Сфар, Рашид (род. 1933) — тунисский политик.
 Сфар, Селима (род. 1977) — тунисская теннисистка.